Seznam naseljenih otokov na Hrvaškem je razporejen po številu prebivalcev na dan 31. marec 2001. Na Hrvaškem se nahaja 698 otokov, 389 otočkov in 78 grebenov, zaradi česar so hrvaški otoki najštevilčnejši v Jadranskem morju in drugi najštevilčnejši v Sredozemskem morju (za grškimi).

Od vseh otokov jih je samo 48 naseljenih, kar pomeni, da ima vsaj ena oseba na njem stalno prebivališče. Po nekaterih virih je na Hrvaškem 66 naseljenih otokov, kar potem pomeni število otokov, ki imajo naselje, izmed njih pa jih je 19 izgubilo stalno prebivalstvo kot rezultat stalnega zmanjševanja prebivalstva na vseh otokih zaradi slabe gospodarske aktivnosti in zaradi preseljevanja najstarejših prebivalcev iz najopustelejših otokov v domove za ostarele na bližnjih otokih.

Hrvaški otoki so naseljeni od časa Stare Grčije. Na primer Hvar je že bil naseljen med 3500 in 2500 pr. n. št.

Glavne panoge na otokih so kmetijstvo, predvsem vinogradništvo, olivarstvo, ribištvo, poleg tega pa tudi turizem. Lokalno gospodarstvo je relativno nerazvito, zato Hrvaška vlada nudi razne oblike podpore in zaščite z "Zakonom o otokih", da bi vzpodbujala otoško gospodarstvo, kar vključuje ukinjanje mostnine in cenejše ali brezplačne karte za trajekte za otoške prebivalce.

Seznam

Viri 

 Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, geografski in meteorološki podatki 2005.
 Peljar.cvs.hr.